Józef Wieniawski (ur. 23 maja 1837 w Lublinie, zm. 11 listopada 1912 w Brukseli) – polski pianista i kompozytor; brat Henryka i Juliana.

Życiorys 
Urodził się w rodzinie lekarza żydowskiego pochodzenia. Uczył się w Paryżu i Weimarze (u Franciszka Liszta). Koncertował z bratem Henrykiem w wielu krajach, po czym rozpoczął karierę solową. W latach 1866–1869 był profesorem moskiewskiego konserwatorium, a później zajmował takie samo stanowisko w Brukseli. Pochowany na cmentarzu Ixelles w Brukseli.

Komponował symfonie, utwory na fortepian, muzykę kameralną i pieśni.

Dyskografia 
 2008 : Piano Works vol. 1 – Acte Préalable AP0184 
 2014 : Piano Works vol. 2 – Acte Préalable AP0291 
 2014 : Guillaume le Taciturne - Symphony – Acte Préalable AP0331 
 2017 : Piano Works vol. 3 – Acte Préalable AP0405 
 2017 : Piano Works vol. 4 – Acte Préalable AP0406 
 2018 : Complete Vocal Music – Acte Préalable AP0410 
 2020 : Complete Chamber Works vol. 1 – Acte Préalable AP0468 
 2020 : Complete Chamber Works vol. 2 – Acte Préalable AP0469 
 2020 : Piano Works vol. 5 – Acte Préalable AP0474

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
Impresja filmowa o renowacji grobu artysty i jego biogram www.o-nauce.pl
 Utwory Józefa Wieniawskiego w bibliotece Polona

Polscy kompozytorzy romantyzmu
Polscy Żydzi
Ludzie urodzeni w Lublinie
Urodzeni w 1837
Zmarli w 1912
Polscy pianiści klasyczni